

Persone
Andrea Razzi (1988) – pallanuotista italiano
Antonio Razzi (1948) – politico italiano
Claudia Razzi (1962) – doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana
Dario Razzi (1951–2020) – magistrato italiano
Fausto Razzi  (1932–2022) – compositore italiano
Giulio Razzi (1904–1976) – compositore italiano, direttore d'orchestra e direttore di programmi di emittenti pubbliche 
Ottobuono di Razzi (...–1315) –  vescovo e patriarca cattolico italiano
Serafino Razzi (1531-1613) – scrittore italiano e frate dell'Ordine dei Domenicani
Silvano Razzi (1527-1611) – scrittore, commediografo e presbitero italiano

Altro
Palazzo Razzi – antico palazzo duecentesco di San Gimignano
razzi – plurale di razzo
Razzi amari – fumetto disegnato da Stefano Disegni e Massimo Caviglia